Айлар Дьянати Ли (; род. 12 февраля 1984 года) — норвежская модель и бывшая порноактриса персидского происхождения. На данный момент работает в индустрии музыки в качестве певицы и актрисы в видеоклипах. Несколько раз появлялась в клипах шведского диджея Basshunter. Приобрела популярность благодаря съёмкам в норвежском фильме «Большой брат».

Айлар свободно владеет родным фарси, норвежским и английским языками.

Карьера

Актриса и модель 
Айлар Ли родилась в Тегеране, а в возрасте двух лет переехала в Норвегию. Была воспитана норвежскими и иранскими приёмными родителями.

Ли начала свою карьеру в качестве порноактрисы. Она снялась в нескольких порнофильмах под псевдонимом Diana, а потом решила закончить карьеру в порноиндустрии и стать моделью.
Айлар принимала участие в конкурсе Мисс Норвегия в 2004 году, но была дисквалифицирована, когда стало известно, что она снималась в фильмах для взрослых; участники конкурса не могли появляться обнажёнными в любой коммерческой продукции или публикации. Из-за того что Ли снималась в порнофильмах, она была объектом постоянной критики и не смогла посетить своего отца в родном Иране и даже получала угрозы физической расправы из Ирана.
 
В июле 2010 года в одном из интервью Ли заявила, что «крайне сожалеет» о том, что была связана с индустрией порнографии. Она объяснила, что сделала тот выбор в тот момент, когда у неё был тяжёлый период в жизни, и она мечтала удалить это «из [её] прошлого». Также стало известно, что ей запрещено въезжать в Иран из-за её бывшей профессии.

В 2004 году Ли заявила, что вступала в интимные отношения с Робби Уильямсом. Представитель Уильямса заявил, что такого никогда не было.

Её планы на 2006 год включали продвижение её команды моделей под названием Команда Айлар. Команда состояла из Шарлотты Фредриксен, Линн Ирэн (Линни) Майстер, Катрин Эшим, Лизы Марии Винтер и др.

Принимала участие в норвежском аналоге телепрограммы «Танцы со звёздами».

Айлар подписала контракт с «Hard2Beat» и выпустила дебютный сингл под названием «Some People» при участии Ocean Drive и DJ Oriska.

Фильмография

Порнографическое кино 
 2002: Throat Gaggers 3
 2002: Pink Pussycats 1
 2002: Breakin' 'Em In 3
 2002: Brand New 1
 2002: Eighteen 'N Interracial 2
 2002: Just Over Eighteen 5
 2002: Little White Chicks… Big Black Monster Dicks 17
 2002: Racks and Blacks Going into Your Flaps
 2003: Cum Dumpsters 3
 2003: Cock Smokers 49

Кино 
 2009: Dådyr
 2010: Юхан-скиталец

Видеоклипы 
 2007: Basshunter — Now You’re Gone
 2007: Yousef feat. Aylar — Mamacita
 2008: Basshunter — All I Ever Wanted
 2008: Basshunter — Angel in the Night
 2008: Basshunter — I Miss You
 2009: Basshunter — Every Morning
 2009: Basshunter — I Promised Myself
 2009: Basshunter — Jingle Bells
 2010: Arash feat. Timbuktu, Aylar & YAG — Dasa Bala
 2010: Aylar Lie feat. Ocean Drive — Some People
 2012: Basshunter — Northern Light
 2012: Arash feat. Sean Paul — She Makes Me Go

Телевидение 
 2005: Først & sist (гостья)
 2005: Big Brother Norge Sverige (гостья / joint Norwegian/Swedish program)
 2005: Aylar — Ett år i rampelyset (русск. Айлар — A Year in the Spotlight) (камео)
 2007: Rikets røst (гостья)
 2009: Helt ærlig (гостья)
 2009: 4-stjerners middag halv åtte (участница)
 2010: Sommertid (гостья)
 2010: Skal vi danse (Танцы со звездами) с Åsleik Engmark (finished runners-up)

Примечания

Ссылки